Osoby o tym nazwisku:
 Grigorij Grum-Grzymajło – rosyjski geograf, podróżnik, zoolog
 Zdzisław Grzymajło – polski prawnik i samorządowiec